Михаил (Елевферий) Васильевич Приклонский (1728—1794) — российский общественный деятель, директор Московского университета в 1771—1784 годах.

Биография 
Михаил Приклонский родился  года. Происходил из старинного дворянского рода Приклонских, отец Михаила, Василий Иванович (1682—1739), имел чин полковника. В 14-летнем возрасте был записан на военную службу, но оставил её через шесть лет.

В 1761—1762 годах в качестве депутата от дворян Нижегородской губернии был делегирован в «Комиссию о сочинении нового Уложения». С 1763 года служил коллежским советником в Герольдмейстерской конторе Правительствующего Сената, от которой в 1767 году вновь был делегирован в Комиссию по Уложению.

После ухода с поста директора Московского университета М. М. Хераскова в мае 1770 года обязанности директора до февраля 1771 года исполнял вице-директор А. А. Тейльс, и только 17 февраля 1771 года куратор И. И. Мелиссино представил университетской Конференции статского советника М. В. Приклонского в качестве нового директора Московского университета.

Этот пост М. В. Приклонский занимал до 1784 года. Главными достижениями периода его 13-летнего руководства считаются «Представление» профессоров в Правительствующий Сенат «О нуждах и недостатках Московского университета», в котором обосновывались необходимость увеличения бюджета университета и целесообразность его перемещения на Воробьёвы горы, и организация научного общества «Вольное российское собрание». По повелению императрицы Екатерины II Приклонский ввёл в Московском университете преподавание татарского языка (в 1778 издана татарская азбука). Способствовал (в 1777) восстановлению студенческого театра, который представил зрителям одну из трагедий А. П. Сумарокова. Приклонский был назначен (в январе 1779) куратором М. М. Херасковым «главноначальствующим» над только что созданным Московском университетским благородным пансионом. В мае 1779 он сдал Н. И. Новикову в аренду университетскую типографию на срок до 1788, а также книжную лавку и газету «Московские ведомости».

В середине 1784 вышел в отставку. За безупречную службу (в 1781) был произведён в действительные статские советники.

Михаил Васильевич Приклонский умер  года.

Семья 
Супруга — Анна Ивановна Приклонская.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ректоры и директора Императорского Московского университета
Приклонские